Сесунг () — населённый пункт сельского типа на юге Ботсваны, на территории округа Квененг.

Географическое положение 
Деревня расположена в центральной части округа, в пустыне Калахари, примерно в 85 км к северо-западу от села Молепололе.

Население 
По данным на 2013 год население деревни составляет 1778 человек.

Динамика численности населения деревни по годам:

Примечания 

Населённые пункты Ботсваны